The Duchess of Malfi (o The Duchess of Malfy, 1614)  – dramma elisabettiano di John Webster, ispirato alla tragica vicenda della duchessa di Amalfi, Giovanna d'Aragona (1477-1510). 
The Duchess of Malfi – film tv del 1938 distribuito dalla British Broadcasting Corporation (BBC).
The Duchess of Malfi – film tv del 1949 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
The Duchess of Malfi – film tv del 2014 diretto da Dominic Dromgoole